Šljivansko – wieś w Czarnogórze, w gminie Pljevlja
 Šljivansko – wieś w Czarnogórze, w gminie Žabljak